The Morning Star е студиен албум на Ezayah, издаден през 2010 година.

Списък на песните 
 The Morning Star – 6:20
 Ay Çocugu – 6:40
 Within the dimensions i travel. – 7:41
 Raise you hands though darkness – 4:36
 Hep Siyah – 6:04
 Açık Rüya – 5:40
 Oceans Apart (инструментал) – 5:44

Външни препратки 
 Encyclopaedia Metallum

Албуми на Ezayah
Музикални албуми от 2010 година